Пьерлуи́джи Колли́на (; ) — итальянский футбольный судья, с 2016 года — глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета международной федерации футбола (ФИФА), консультант итальянской ассоциации судей, куратор судейского комитета итальянской ассоциации футбола (до 2012 года).

Биография 
Был единственным сыном в семье правительственного служащего и учительницы начальной школы. Коллина с отличием окончил факультет экономики и коммерции университета родной Болоньи. Имеет специальность финансового консультанта.

Карьеру начал, играя за церковную футбольную команду «Дон Орион», а в 15 лет Коллину взяли в болонский клуб «Паллавичини», где он провёл два сезона на позиции либеро.

В 1977 году Пьерлуиджи записался на судейские курсы. Через три года он судил матчи регионального значения. В 1988 году Коллина начинает судить матчи Серии С. В 1991 году дебютировал в высшем футбольном свете кальчо.

Обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, чемпионат мира 1998, Финал Лиги чемпионов УЕФА 1999, чемпионат Европы 2000, чемпионат мира 2002 (включая финал) и чемпионат Европы 2004.

Кроме многочисленных «знаков отличия» от итальянской федерации футбола, в коллекции Пьерлуиджи — шесть призов лучшему судье планеты.

3 июля 2009 года судил товарищеский матч между ФК «Локомотив» (Астана) и молодёжной сборной Казахстана в честь открытия нового футбольного стадиона в Астане.

25 января 2010 года Коллина судил благотворительный матч «Сборная друзей Зидана и Роналдо» — «Сборная звёзд Бенфики» в фонд погибших в землетрясении на Гаити.

4 июля 2010 года возглавил судейский комитет УЕФА.

5 июля 2010 года подписал соглашение сроком на два года с федерацией футбола Украины на выполнение функций куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины, по которому имел широкие полномочия. В частности, итальянский специалист должен создать эффективную программу подготовки и организации деятельности судей в украинских профессиональных футбольных лигах, которые находятся под эгидой федерации футбола Украины. В его компетенцию входит реформирование комитета судей и практическое управление программами подготовки рефери, назначение судей на профессиональные футбольные матчи на Украине, оценка судейства и определение санкций, а также любая другая деятельность и задачи, связанные с футбольным судейством в украинском профессиональном футболе. Одним из первых решений Коллины на новом посту стал отказ от иностранных судей и новая система физических тренировок для украинских судей.

24 января 2012 года Коллина был признан лучшим футбольным судьёй за последние 25 лет МФФИИС.

В январе 2016 года Коллина был назначен главой судейского корпуса ФИФА.

Личная жизнь 
Пьерлуиджи облысел в 24 года, после того, как перенёс алопецию — болезнь, приводящую к выпадению волос по всему телу, включая брови и ресницы. Это придало ему необычную внешность, за которую некоторые любители футбола называли его Фантомасом.

Женат, двое детей. Жена Жанна, дочери Франческа Романа и Каролина.

Примечания

Ссылки 
 
 Пьерлуиджи Коллина. Биография, факты из жизни
 Пьерлуиджи Коллина. Мои правила игры

Футбольные судьи Италии
Судьи на летних Олимпийских играх 1996 года
Судьи чемпионата мира по футболу 1998
Судьи чемпионата мира по футболу 2002
Судьи чемпионата Европы по футболу 2004